BSU (Italië), een Italiaans historisch motorfietsmerk
BSU (Nederland), een Nederlands historisch motorfietsmerk
Black Student Union
Staatsuniversiteit van Bakoe (Engels: Baku State University), Azerbeidzjan
Wit-Russische Staatsuniversiteit (Engels: Belarusian State University)